Niederhäusern ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Niederhäusern (1876–1955), Schweizer Baumeister und Architekt
 Nick von Niederhäusern (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Nils von Niederhäusern (* 1996), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Niederhausen